

Patronyme 
 Jennifer Aniston (1969-), actrice américaine.
 Nicole Aniston (1987-), actrice américaine de films pornographiques.
 Brandy Aniston (1986-), actrice de films pornographiques américaine.
 John Aniston (1933-2022), acteur américain d'origine grecque.

Orthographe différente 
 Anniston, siège du comté de Calhoun, dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis. 

Homonymie
Homonymie de patronyme